Фајлсдорф може бити:

 Фајлсдорф (Тирингија), општина у округу Хилдбургхаузен, у њемачкој покрајини Тирингија.
 Фајлсдорф (Рајна-Палатинат), општина у округу Ајфелкрајс Битбург-Прим, у њемачкој покрајини Рајна-Палатинат.